Montagne Noire peut être :

 montagne Noire (Australie), une montagne d'Australie.
 montagne Noire (France), un massif montagneux situé à l'extrémité sud-ouest du Massif central, en France ;
 Montagne noire (race ovine), une race ovine originaire de cette région.
 montagne Noire (Nouvelle-Écosse), une montagne du Canada en Nouvelle-Écosse : ;
 montagne Noire (Slovaquie), un massif montagneux de l’Est de la Slovaquie :.
 Swartberg, signifiant « montagne noire » en afrikaans, un massif de la province du Cap occidental en Afrique du Sud.

Au pluriel, montagnes Noires peut désigner :
 les montagnes Noires, une chaîne de montagnes de Bretagne.
 le massif des Montagnes Noires, une chaîne de montagnes d'Haïti.

Voir aussi